Драгоман може да се отнася за:

 Драгоман – град в Западна България;
 община Драгоман – община в Западна България;
 Драгоман – железопътна гара;
 „Драгоман“ – футболен клуб от град Драгоман;
 драгоман/драгоманин – придружител-преводач в Османската империя.